Wide (motorfietsmerk), een Zweeds motorfietsmerk
 Wide (cricket), een term in cricket